Adam Killian é um ator pornográfico de filmes e revistas voltados ao público gay. Com estréia no ano de 2003, o ator iniciou sua carreira com 28 anos de idade.

Filmografia
Jet Set Productions
Hole (2003)
Jocks Studio
Getting It Straight (2004)
Falcon Entertainment
Best Men 2: The Wedding Party (2008)
Morning Wood (2009)
Trainer (2009)
Rhodes' Rules (2010)
Snap Shot (2010)
Lucas Entertainment
Heat Wave (2010)
Michael Lucas' Auditions 37: Balls to the Wall (2010)
Sex Addict (2010)
Trapped in the Game (2010)
Assassin (2011)
Backdoor (2010)
Eye Contact (2010)
Heat Wave 2 (2011)
Men in Suits: Gentlemen 1 (2011)

Prêmios
Grabby Awards de 2010
Best Solo por Taken to the lowest level
Best Three Way por The Trainer (junto de Leo Giamani e Ty Colt)
Performer of the year
GayVN Awards de  2010
Best Solo Performance em  Taken to the lowest level

Referências

Atores pornográficos dos Estados Unidos
Pessoas LGBT dos Estados Unidos
Naturais de West Hollywood